Pomme peut faire référence à :
 une Pomme, fruit du pommier
 Pomme (ou touche de commande), touche spéciale du clavier des ordinateurs Macintosh
 Pomme (jeu de cartes), variante du jeu de jass
 Pomme, chanson et album du groupe Il était une fois
 Pomme, autrice-compositrice-interprète et musicienne française

On retrouve également le mot Pomme dans de nombreux noms, expressions et titres, parmi lesquels :

Ameublement 
 Pomme de lit, amortissement en forme de vase en bois tourné ou en carton garni de tissu placé aux angles d'un ciel de lit.

Anatomie 
 Pomme d'Adam, relief palpable à la face antérieure du cou

Architecture 
 Sécherie de pommes de pins sylvestres, monument historique situé à Haguenau, dans le département français du Bas-Rhin.

Bande dessinée 
 Pom et Teddy, série de bande dessinée de François Craenhals
 Trois-Pommes, bande dessinée anglaise de Tom Tully, Francisco Solano López et R.C. Roylance.

Botanique

Arbre 
 Bois de pomme, espèce d'arbres de la famille des Myrtaceae endémique de l'île de La Réunion
 Bois de pomme blanc, espèce de plante de la famille des Myrtacées endémique de l'île de La Réunion
 Bois de pomme rouge, espèce d'arbre de la famille des Myrtaceae endémique des Mascareignes

Entomologie 
 Carpocapse des pommes et des poires, insecte dont la larve se développe à l'intérieur des fruits.
 Pomme de chêne, galle que portent fréquemment diverses espèces de chênes.
 Teigne des pommes, espèce d'insectes lépidoptères.

Fruit 
 Liste de variétés de pommes
 Pomme à cidre, pommes spécialement sélectionnées pour produire un cidre ou un calvados de qualité
 Pomme à cuire, groupe de cultivars de pommes consommées principalement après cuisson
 Pomme Bondon, variété de pommes cultivée en Touraine
 Pomme d'amour, pomme d'or, pomme du Pérou, autres noms pour désigner la tomate
 Pomme de cajou, pédoncule charnu comestible du fruit de l'anacardier
 Pomme de l'Estre, variété ancienne de pomme originaire du Limousin et d'Auvergne
 Pomme de lait, fruit du caïmitier
 Pomme de pin, fruit du pin
 Pomme de Risoul, fruit de taille moyenne, jaune et vermillon strié, au goût acidulé et très parfumé
 Pomme de Rouairoux, variété de pomme
 Pomme de table, groupe de cultivars de pommes sélectionnées et produites pour être mangées crues
 Pommes des Alpes de Haute-Durance, indication géographique protégée 
 Pomme du Limousin, pomme fraîche produite dans les départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne et de la Haute-Vienne
 Pommes et poires de Savoie, appellation de pommes et de poires française protégée par indication géographique protégée
 Pomme Pricilla, cultivar de pommes obtenu aux États-Unis
 Pomme Ravaillac, variété de pomme
 Pomme Russet, pomme au type particulier de peau légèrement rugueuse

Organisation 
 Association nationale pommes poires, association d'organisations de producteurs de fruits et légumes.
 Filière pomme en Tarn-et-Garonne, premier département producteur de pomme en France
 Les Croqueurs de pommes, association pour la sauvegarde des variétés fruitières en voie de disparition.

Cinéma 
 Bonne Pomme, film français réalisé par Florence Quentin
 Éris : La Légende de la pomme d'or, film d'animation basé sur la série télévisée d'animation Les Chevaliers du Zodiaque
 Froggy et Charlie au pays des pommes de pin, long métrage d'animation suédois réalisé par Jan Gissberg
 Haut comme trois pommes, film français réalisé par Ladislao Vajda et Pierre Ramelot
 Johnny Pépin-de-Pomme, court métrage d'animation américain réalisé par Walt Disney Productions
 Katka, petite pomme reinette, film soviétique (russe) de Fridrikh Ermler et Edouard Ioganson
 La Pomme, la Queue et les Pépins, film québécois de Claude Fournier
 Le Gang des chaussons aux pommes, film américain de Norman Tokar
 Le Retour du gang des chaussons aux pommes, film américain de Vincent McEveety
 Ma pomme, film français de Marc-Gilbert Sauvajon
 Pom le Poulain, film français d'Olivier Ringer
 Tant qu'il y aura des pommes, court métrage français de Manuel Otéro

Couleur 
 Vert pomme, nom de couleur

Gastrononomie

Boisson 
 Jus de pomme, boisson produite par l'extraction de jus par pression à froid ou à chaud de pommes

Confiserie 
 Sucre de pomme, confiserie de Rouen en Normandie

Dessert 
 Beignet aux pommes, dessert traditionnel
 Chausson aux pommes, pâtisserie à base de pâte feuilletée 
 Pálinka de pomme de Szabolcs, pálinka hongrois traditionnel produit dans le comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg
 Pommé, sorte de confiture réalisée avec des pommes à cidre et du cidre
 Pommes à la canadienne, dessert de pommes cuites avec du sirop d'érable.
 Pommes à la grivette, spécialité culinaire de Normandie.
 Pomme cuite, dessert traditionnel
 Pompe aux pommes, dessert originaire du Bourbonnais et de l'Auvergne.
 Tarte aux pommes, type de tarte sucrée

Organisation 
 La Face cachée de la pomme, entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de cidre de glace
 Pomme de Pain, chaîne française de restauration rapide

Ustensile 
 Vide-pomme, petit ustensile de cuisine

Géographie 
 Canton de Marseille-La Pomme, ancienne division administrative française située dans le département des Bouches-du-Rhône
 La Grosse Pomme (Big Apple en anglais), surnom familier de la ville de New-York
 Lac-de-la-Pomme, territoire non organisé du Québec
 Rivière aux Pommes, rivière située dans Portneuf au Québec, Canada.

Histoire 
 Guerre de la Hottée de pommes, guerre entre seigneurs lorrains, qui se déroula dans le Pays messin de 1428 à 1429.

Linguistique 
 Pommy ou pom, expression utilisée par les Australiens, Canadiens, Néo-Zélandais et Sud-Africains pour nommer les Anglais.

Littérature 
 Les Pommes d'or du jardin des Hespérides, nouvelle policière d'Agatha Christie.
 Les Pommes d'or du soleil, recueil de nouvelles de Ray Bradbury
 Où roules-tu, petite pomme ?, roman de l'écrivain autrichien Leo Perutz

Loisirs 
 Pomme (jeu de cartes), variante du jeu de jass

Monde équestre 
 Jus de pomme (cheval), étalon alezan
 Sucre de Pomme (cheval), cheval demi-sang normand
 Vagabond de la Pomme, étalon du stud-book du SBS

Monde maritime 
 Pomme de touline, lest constitué d'un nœud réalisé à l'extrémité d'une touline

Musique 
 Cavalcade of Glee and Dadaist Happy Hardcore Pom Poms, album studio du compositeur canadien Venetian Snares
 Pomme C, album de Calogero
 Pomme C, chanson de Calogero parue sur l'album du même nom
 Les Pommes de ma douche, groupe de jazz manouche. 
 Ma pomme, chanson française interprétée par Maurice Chevalier
 Pomme de reinette et pomme d'api, comptine française
 Pommes de route, album de Plume Latraverse

 Mythologie 
 Pommes d'Idunn, pommes de jouvence appartenant à la déesse de la jeunesse Idunn

 Orfèvrerie 
 Pomme de senteur, bijou en métal précieux ciselé contenant des parfums

 Patronyme 
 André Pomme, homme politique français
 Antoine Pomme, poète d'Orgon (Bouches-du-Rhône)
 Kwak Pom-gi, homme politique nord-coréen
 Pomme, pseudonyme de Claire Pommet, chanteuse française

 Peinture 
 Compotier, Verre et Pommes, tableau de Paul Cézanne.
 La Peleuse de pommes, tableau de Pieter de Hooch
 Le Jeune Homme à la pomme, peinture à l'huile sur bois de Raphaël
 Nature morte aux pommes, tableau de Paul Cézanne
 Pomme d'Or de Bratislava, prix décerné à des illustrateurs lors de la Biennale d'illustration de Bratislava

 Prénom 
 Pom Klementieff, actrice française
 Pomme Jouffroy, femme de lettres et chirurgienne française
 Pomme Meffre, réalisatrice française

 Religion 
 Pome (moniale), vierge et moniale à Châlons-en-Champagne.

 Sport 
 Pom-pom girl, jeune athlète munie de pompons aux couleurs de l'équipe sportive qu'elle encourage

 Saison 2014 de l'équipe cycliste La Pomme Marseille 13, trente-et-unième de l'équipe, la quatrième en tant qu'équipe affiliée à l'UCI

 Télévision 
 Fab Five : Le scandale des pom pom girls, téléfilm américain de Tom McLoughlin
 La Pomme de Newton, téléfilm français de Laurent Firode
 Pour une pomme, téléfilm français réalisé par Claude Barrois et Jean-Marie Périer
 Winjin' pom, série de marionnettes britannique de Steve Bendelack

Tourisme 
 Pomme d'or, récompense internationale de l'industrie touristique

Zoologie 
 Escargot-pomme, nom vernaculaire de Pomacea canaliculata, espèce invasive d'Ampullariidae

Autres 
 Pomme (ou pommeau) de l'arrosoir, diffuseur d'eau d'un arrosoir
 Pomme (ou pommeau) de la douche, diffuseur d'eau d'une douche

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pomès
 Pomes Penyeach, recueil de poèmes de James Joyce

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre